Левита́ция (от  — «лёгкость, легковесность») — преодоление гравитации, при котором субъект или объект пари́т в пространстве (левитирует), не касаясь поверхности твёрдой или жидкой опоры. Левитацией не считается полёт, совершаемый за счёт отталкивания от воздуха, как у насекомых, птиц или рукокрылых, или планирование, как у белок-летяг, шерстокрылов, летучих рыб или украшенных древесных змей.

Левитацией называется также один из фокусов в иллюзионизме.

Левитация в оккультизме 
В оккультизме левитацией называется сверхъестественная способность (паранормальное явление) преодолевать гравитацию.

Левитация в физике 

Для левитации необходимо наличие силы, компенсирующей силу тяжести. Источниками таких сил могут быть струи газа, сильные звуковые колебания, лазерные лучи и др. Также научно была обнаружена и экспериментально доказана диамагнитная левитация и возможность левитации за счет эффекта Мейснера.

См. также 

 Антигравитация
 Воздухоплавание
 Эффект Мейснера
 Святые и левитация
 Индийский канат
 Реактивный ранец

Примечания

Литература 
 Николай Норд «Большая книга экстрасенса. Упражнения для развития сверхспособностей». — издательство «АСТ» — 2017 г. — 320 с.

Магнетизм
Незавершённые статьи о науке
Паранормальные явления
Парапсихология
Мистика
Вымышленные технологии
Сверхъестественные способности
Практики Нью-эйдж